Coșbuc, román családnév
 George Coșbuc (1866–1918) román költő
 Hordó, a költő szülőfalujának a román neve Romániában, Beszterce-Naszód megyében